Село
 Соловка
Контрольно-пропускний пункт
 Соловка (пункт контролю)